Cette liste contient les cinquante comptes avec le plus grand nombre d'abonnés sur réseau social chinois TikTok, qui a succédé à musical.ly. La personne la plus suivie est l'italo-sénégalais Khaby Lame, avec plus de  d'abonnés. Il a dépassé Charli D'Amelio le 22 juin 2022.

Comptes les plus suivis 
Le tableau suivant répertorie les 50 comptes les plus suivis sur TikTok, ainsi que leur nombre de likes et leur pays d’origine.

Comptes historiques les plus suivis 

Cela répertorie les comptes qui étaient autrefois les comptes les plus suivis sur TikTok, à l'exception du compte officiel TikTok.

Loren Gray était l’utilisateur  le plus suivi avant d’être dépassée par Charli D'Amelio le 25 mars 2020. Elle avait 41,3 millions d'abonnés lorsqu'elle a été dépassée et a été le premier compte TikTok à atteindre 40 millions d'abonnés. Charli D’Amelio est la première à atteindre 100 millions d’abonnés avant de se faire dépasser par Khaby Lame le 22 juin 2022 avec 142,2 millions d’abonnés qui devient alors l'utilisateur de TikTok le plus suivis.

Avant Loren Gray et Lisa et Lena étaient les personnes les plus suivies sur TikTok, avec plus de 32,7 millions d'abonnées. Elles ont supprimé leur compte en mars 2019, invoquant des problèmes de confidentialité et leur perte d'intérêt pour la plateforme. Elles ont rejoint TikTok sur un nouveau compte avec le même nom d'utilisateur en mai 2020. Loren Gray a  plus de 50 millions d’abonnés, Lisa et Lena en ont  plus de 13 millions.

Comptes français les plus suivis

Articles connexes 
 Liste des comptes Instagram les plus suivis
 Liste des chaînes Twitch les plus suivies
 Liste des chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés

Références 

 

Liste en rapport avec Internet